Никола́й Алекса́ндрович Серге́ев:* Сергеев, Николай Александрович (1855—1919) — художник, академик пейзажной живописи.
 Сергеев, Николай Александрович (1913—1942) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Николай Александрович (род. 1991) — украинский тяжелоатлет.